Čajkovski ist der Familienname folgender Personen:

 Željko Čajkovski (1925–2016), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer (Dinamo Zagreb, Bremen, Neunkirchen; WM 50)
 Zlatan Čajkovski (* 1954), jugoslawischer Fußballspieler
 Zlatko „Tschik“ Čajkovski (1923–1998), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer (Partizan, Köln, Bayern, Offenbach, Athen; WM 50, 54)